Maria Consuelo est un album d'Henri Dès sorti en 1968.

Liste des chansons 

 Face A: Maria Consuelo
 Face A: Je suis allé voir la tienne qui connaissait un peu la mienne

 Face B: Lettre à mon amour
 Face B: C'est si bon le rêve

Références 

Album musical sorti en 1968
Album d'Henri Dès